Le mot novus est originellement le nominatif masculin singulier d'un adjectif latin signifiant « nouveau, récent ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, novus est employé comme épithète spécifique ou comme nom sous-spécifique. Pour les espèces et sous-espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
Plusieurs expressions latines contiennent le mot novus :
 dans la Rome antique et particulièrement sous la République, un homo novus (« homme nouveau » est un citoyen qui occupe une charge publique alors qu'aucun de ses aïeux ne l'a fait et qu'il n'est pas issu de la noblesse.
  () est une devise qui apparaît sur le revers du grand sceau des États-Unis dessiné en 1782, lui-même repris sur les billets de 1 dollar depuis 1935.

Culture et société

Arts plastiques 
 Angelus novus est une aquarelle de Paul Klee, peinte en 1920.

Cinéma et télévision 
 Novus est une planète de l'univers de science-fiction de Stargate.
 Homo novus est un film letton d'Anna Viduleja basé sur le roman éponyme d'Anšlavs Eglītis, sorti en 2018.

Littérature 
 Angelus Novus est un roman de Bashkim Shehu, paru en albanais en 2005.
 Homo novus est un roman d'Anšlavs Eglītis, paru en letton en 1944.

Monuments 
 L'Arcus Novus (« Arc Nouveau ») est un arc de triomphe de la Rome antique construit en 303-304, aujourd'hui détruit.
 L'aqueduc de l'Anio Novus est un aqueduc de Rome, commencé par l'empereur Caligula en 38 .

Musique 
 Angelus Novus est un album de John Zorn, sorti en 1998.
 Dictée/Liber Novus est un album de John Zorn, sorti en 2010.

Religions 
  Dans l'Église catholique, le Novus Ordo Missae (« Nouvelle disposition des messes »), ou simplement Novus Ordo, est la messe majoritaire, célébrée selon les éditions 1970, 1975 et 2002 du Missel romain.

Épithète spécifique